Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Меган Шонессі з рахунком 7–6(7–3), 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Rounds 

Cellular South Cup, одиночний розряд
2005